Kirchbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Kirchbach in Steiermark, ehemalige Marktgemeinde im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kirchbach-Zerlach, Marktgemeinde im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kirchbach (Kärnten), Gemeinde im Bezirk Hermagor, Kärnten
 Kirchbach (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kirchbach (Lohmar), Ortsteil der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kirchbach (Oederan), Ortsteil der Stadt Oederan, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Kirchbach (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Kirchbach (Gemeinde Rappottenstein), Katastralgemeinde von Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kirchbach (Gemeinde St. Andrä-Wördern), Katastralgemeinde von St. Andrä-Wördern, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Kirchbach (Gemeinde Kallham), Ortschaft von Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Kirchbach (Gemeinde Taiskirchen), Weiler und Ortschaftsbestandteil der Ortschaft Helfingsdorf, Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kirchbach (Gemeinde Peilstein im Mühlviertel), Ortschaft und Katastralgemeinde von Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kirchbach (Gemeinde Sankt Nikolai), Ortsteil von Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Gewässer:
 Kirchbach (Breitbach), rechter Zufluss des Breitbachs bei Mönchsondheim, Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Kirchbach (Falschauer), Zufluss der Falschauer in Südtirol
 Kirchbach (Gräbenackersbach), rechter Zufluss des Gräbenackersbachs bei Wersau, Gemeinde Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Kirchbach (Großer Kamp), linker Zufluss des Großen Kamps nahe Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kirchbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kirchbach (Steinlach), rechter Zufluss der Steinlach in Talheim, Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Kirchbach (Trutenbach), linker Zufluss des Trutenbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf des Mühlbachs, zur hier noch Schönbach genannten Zwergwörnitz, zur Wörnitz) vor Wüstenau, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kirchbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam in Immelstetten, Markt Wald, Landkreis Unterallgäu, Bayern

 Kirchbächle, linker Zufluss der Rechenberger Rot bei Dankoltsweiler, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Kirchbach ist ein Familienname:
 Kirchbach (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht, zugehörig sind unter anderen:
 Arndt von Kirchbach (1885–1963), Superintendent
 Esther von Kirchbach (1894–1946), christliche Schriftstellerin
 Friederike von Kirchbach (* 1955), deutsche Theologin und Geistliche
 Günther von Kirchbach (1850–1925), preußischer Generaloberst der Infanterie
 Hans von Kirchbach (1849–1928), sächsischer Generaloberst
 Hans von Kirchbach (General, 1834) (1834–1903), königlich sächsischer Generalmajor
 Hans Carl von Kirchbach (1704–1753), kursächsischer Bergbeamter und Berghauptmann
 Hans Hugo von Kirchbach (1887–1972), Oberst i. G. und Chef der Heeresbüchereien 
 Hans-Peter von Kirchbach (* 1941), deutscher General und Johanniter, Generalinspekteur der Bundeswehr
 Hugo von Kirchbach (1809–1887), preußischer General der Infanterie
 Johann von Kirchbach auf Lauterbach (1858–1920), General der österreichisch-ungarischen Arme
 Karl von Kirchbach (1847–1929), Generaldirektor der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen
 Karl von Kirchbach auf Lauterbach (1856–1939), General der österreichisch-ungarischen Armee
 Reinhard von Kirchbach (1913–1998), deutscher evangelisch-lutherischer Pastor und Propst, Wegbereiter des interreligiösen Dialogs
 Ernst Kirchbach (1831–1876), deutscher Maler
 Frank Kirchbach (1859–1912), deutscher Maler und Illustrator
 Gottfried Kirchbach (1882–1942), deutscher Maler, Gebrauchsgrafiker, Illustrator und Plakatkünstler (Sohn von Frank Kirchbach)
 Gunar Kirchbach (* 1971), deutscher Kanute
 Hanns Jakob Kirchbach (1886–1963), deutscher Wasserbauingenieur, Hochschullehrer und Sachbuchautor
 Hans Ferdinand von Kirchbach (1804–1876), österreichischer Generalmajor
 Konrad von Kirchbach (1924–2020), deutscher Bauingenieur
 Kurt Kirchbach (1891–1967), deutscher Fabrikant
 Laura Kirchbach (* 1992), deutsche Bühnenbildnerin
 Ulrich von Kirchbach (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Walter Ernst Kirchbach (1893–1917), deutscher Künstler
 Wolfgang Kirchbach (1857–1906) deutscher Schriftsteller, Illustrator und Journalist

Siehe auch:
 Kirchgraben
 Kirschbach